Weduwschap, een vrouw die haar huwelijkspartner heeft verloren
 Weduwen, een geslacht van spinnen
 een alternatieve benaming voor een hoerenjong, een typografisch begrip

Zie ook 
 Zwarte weduwe (doorverwijspagina)
 Latrodectus pallidus, een spinnensoort, ook bekend als witte weduwe